Can't Get Over – dziewiąty singel w karierze muzycznej Petry Marklund (September). Piosenka ta promuje najnowszą płytę artystki "Dancing Shoes".

Utwory

Notowania

Przypisy 

Single wydane w roku 2007
Single wydane w roku 2006